MSB steht für:
 Le Mans Sarthe Basket, ein französischer Basketballverein
 Mainschleifenbahn
 Marxistischer Studentenbund Spartakus
 Matthes & Seitz Berlin, ein deutscher Verlag
 MSB Medical School Berlin, eine private Hochschule
 Mathematische Schülerbücherei
 Methylstyrylbenzol, siehe Bis-MSB
 Militärischer Sicherheitsbereich
 Mittelschwabenbahn
Münchner Stadtbibliothek
 Modern Soul Band, eine deutsche Soul- und Jazzrockband
 Modularer Standardantriebsbaukasten, Porsche-Fahrzeugplattform des VW-Konzerns
 Most Significant Bit, höchstwertiges Bit
 Motorisiertes Schützenbataillon, Truppenteil der Landstreitkräfte der NVA bis 1990, siehe Motorisierte Schützentruppen #Motorisiertes Schützenbataillon
 minimaler Spannbaum
 Mauersperrbahn, ein Baumaterial für die Abdichtung in und unter Wänden
 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, die schwedische Zivilschutzbehörde
 Bahnhof Markt Schwaben nach DS 100

msb steht für:
 Masbateño (ISO-639-3-Code), eine der Visayassprachen auf Masbate, Philippinen

MSB